Адам Рошковський — польський інженер і дипломат. Голова польської делегації з репатріації у Києві (1921—1923).
 Войцех Рошковський (* 1947) — польський економіст, історик, професор гуманітарних наук; член Європарламенту (2004—2009).
 Іренеуш Рошковський (1909—1996) — польський професор, засновник сучасної польської гінекології та акушерства.
 Чеслав Рошковський (1908—1978) — польський актор театру, кіно, кабаре, радіо і телебачення.
 Януш Богдан Рошковський (* 1940) — польський поет, прозаїк, есеїст і перекладач шведської літератури.
польські прізвища